Turbomeca Turmo  — семейство французских турбовальных двигателей, предназначавшихся для установки на вертолётах. Разработаны на основе модели Turbomeca Artouste середины 1950-х годов; более поздние версии развивали мощность до 1700 л.с. (1300 кВт). На основе его конструкции также была создана турбовинтовая модификация для использования на транспортном СУВП Bréguet 941.

После 1977 года его сменила более мощная модель, Turbomeca Makila 1977 года, однако, двигатель до сих пор производится по лицензии китайским заводом Changzhou Lan Xiang Machinery Works  (WZ-6) и румынской компанией Turbomecanica (Turmo IV-CA). Его новые модификации создаются в сотрудничестве с Rolls-Royce.

История 
Конструктивно, двигатель Turmo состоял из одноступенчатого центробежного компрессора, кольцевой камеры сгорания и одноступенчатой турбины компрессора. Полезная мощности снималась с одноступенчатой свободной турбины и у ранних серий составляла 270 л.с. (200 кВт).

В ходе первых послевоенных изысканий, широко исследовалось использование реактивного привода несущего ротора (Tip jet). Чтобы обеспечить большой массовый расход воздуха для эффективной работы привода, Turbomeca  разработала генератор газа с приводом от свободной турбины.

Модификации 
Источник:-Jane's all the World's Aircraft 1957–58
Turmo I Первая модификация; номинальная (максимальная продолжительная) мощность на валу редуктора (свободной турбины) 270 л.с. (200 кВт) при 3000 об/мин, при частоте вращения турбины компрессора 33750 об/мин.
Turmo II Доработанная модификация Turmo I; максимальная мощность 240 кВт (320 л.с.) при частоте вращения турбины компрессора 34 000 об/мин.
Turmo III двухступенчатой свободная турбина, степень повышения давления в компрессоре 5,7:1; Максимальная мощность на валу 560 кВт (750 л.с.), номинальная (максимальная продолжительная) 450 кВт (600 л.с.) при 33 400 об/мин
Turmo IIIB
Turmo IIIC Турбовальный двигатель мощностью  1200 л.с. (890 кВт), использовался на прототипах Sud-Aviation Frelon.
Turmo IIIC2 Разработан на основе IIIC, максимальная мощность 1300 л.с. (970 кВт).
Turmo IIIC3 Максимальная мощность 1500 л.с. (1100 кВт) при 33 500 об/мин; для серийных вертолетов Super Frelon. Также устанавливался на поезде Aérotrain I80 250.
Turmo IIIC4 военная модификация (1970).
Turmo IIIC5
Turmo IIIC6
Turmo IIIC7 (1972)
Turmo IIID Турбовинтовой двигатель для планировавшегося к выпуску транспортного СУВП Breguet Br 942, максимальная мощность 1225 л.с. (913 кВт).
Turmo IIID2 996 кВт (1335 л.с.) при 22 460 об/мин свободной турбины
Turmo IIID31,450 л.с. / 1080 кВт при 33 500 об/мин
Turmo IVB военная млжификация
Turmo IVC гражданская модификация (1972)
Turmo IV-CA Лицензионный выпуск в Румынии
Turmo VI Турбовинтовой двигатель с двумя осевыми ступенями, одной ступенью центробежного компрессора и двумя ступенями свободной силовой турбины, мощностью 1300 кВт (1800 л.с.) при 32000 об/мин.
WZ-6 Лицензионный выпуск на заводе Changzhou Lan Xiang Machinery Works (КНР).

Применение 
 газотурбинный двигатель
 автомобиль Renault Étoile Filante
турбовальный двигатель

 Sud-Est SE.3140 Alouette II
 SNCASE SE.3200 Frelon
 Sud-Aviation SA.321 Super-Frelon
 Aérospatiale SA 330 Puma
 Eurocopter AS332 Super Puma (прототип SA-330Z)

 Bölkow Bo 46

 IAR 330

 Changhe Z-8
поезда SNCF Turbotrain и подобные:
 TGV 001
 SNCF Class T 2000
 SNCF ETG
 Aérotrain I80 250
СВП:
 N.300 Naviplane

Турбовинтовой двигатель
 Breguet Br 940 Integral
 Bréguet 941
 Breguet 941S

См. также 
 Turbomeca Astazou
 Turbomeca Makila
 Rolls-Royce Gnome
списки:
 Список авиационных двигателей

Примечания

Источники

Ссылки 
 Turbomeca website
 Turbomeca Turmo III C. Made in France • All PYRENEES · France, Spain, Andorra

Газотурбинные двигатели